Sanogo nom principalement implanté au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, et au Mali peut désigner :
 Amadou Haya Sanogo (1972-), militaire et homme d'État malien  ;
 Boubacar Sanogo (1982-), footballeur international ivoirien ; 
 Maré Sanogo (1951-), musicien percussionniste malien ;
 Moussa Sanogo (1983-), footballeur ivoirien ;
 Salikou Sanogo (1944-), homme politique malien ;
 Yaya Sanogo (1993-), footballeur français d'origine ivoirienne ;
 Sita Sanogo (1995-), taekwondoïste ivoirienne ;
Siriki Sanogo (2001-), footballeur ivoirien.